Сухаревский сельсовет

 Сухаревский сельсовет — в Могилёвском районе Могилёвской области
 Сухаревский сельсовет — в Коммунистическом (1929—1935), Дмитровском (1935—1939), Краснополянском (1939—1959), Химкинском (1959—1960) и Мытищинском (1960—1994) районах Московской области